

Toponymie 

 Koshimizu, ville du Japon

Patronymie 

 Ami Koshimizu (née en 1986), seiyū japonaise
 Suzumu Koshimizu (né en 1944), peintre japonais